Tomke steht für:
 Tomas Tomke (* 1981), österreichischer Schauspieler, Sänger und Musicaldarsteller
 Tomke (Vorname), weiblicher und männlicher Vorname